Bayer József (1851–1919) színháztörténész
 Bayer József (1946) politológus
Hasonló nevűek
 Bayer József Ágost (1821–1864) honvéd ezredes, történetíró
 Josef Bayer, néha magyarosan Bayer József (1852–1913) osztrák balettkomponista és -igazgató